Бронхитис је може односити на на:

 Бронхитис, болест
 Акутни бронхитис
 Хронични бронхитис

Плућне болести